Общество почётных игроков сборной () — официальное общество, членами которого являются игроки, сыгравшие не менее 60 матчей за сборную Польши по футболу или имеют другие заслуги. С 2014 года, чтобы вступить в общество надо провести не менее 80 матчей за сборную Польши по футболу.

Общество было созданное решением Польского Футбольного союза 17 сентября 1999 года. Первым председателем был Гжегож Лято. Он же принял в общество единственного игрока, который провёл за национальную сборную менее 60 матчей — Герарда Цесьлика. Один из членов общества выезжает вместе с футболистами сборной на матчи.

Председатели общества почётных игроков сборной 
 Гжегож Лято (17 сентября 1999 – 7 января 2009)
 Владислав Жмуда (7 января 2009 – 31 октября 2012)
 Дариуш Дзекановский (с 31 октября 2012)

Члены клуба 

Жирным выделены действующие игроки

 Ян Томашевский (63 матча) отказался от своего членства в клубе 28 июня 2012 года.

Лидеры по матчам среди действующих футболистов, не входящим в общество 

 Зелиньский, Пётр (род. 1994) — 66
 Рыбус, Мацей (род. 1989) — 65
 Милик, Аркадиуш (род. 1994) — 61
 Щенсный, Войцех (род. 1990) — 60

Ссылки 
 Официальный сайт Польского футбольного союза 

Сборная Польши по футболу